Resistance — четвертий студійний альбом американського дезкор-гурту Winds of Plague, випущений 29 жовтня 2013 року.

Список композицій

Склад на момент запису 

 Джонатан Кук — вокал
 Нік Піанно — ритм
 Нік Еш — гітара
 Ендрю Гловер — бас
 Алана Потоцник — клавішні
 Брендон Галіндо — ударні

Джерела 
 «Resistance»  на сайті Encyclopaedia Metallum
 «Resistance»  на сайті allmusic

Альбоми Winds of Plague
Альбоми дезкору
Альбоми симфонічного металу
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2013
Рок-альбоми
Жовтень 2013